Das Toyota Classic 1982 war ein Tennisturnier der Damen in Atlanta. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 9. bis 15. August 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Atlanta